Стрелка — нежилая деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Пуйского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на правом берегу реки Пуя (приток Ваги) в 87,5 километрах на север от районного центра — города Вельска. Ближайшие населённые пункты: на западе деревни Рогово и Кочигино , на севере, на противоположенной стороне реки,  деревня Макаровская.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Пуйское»